Target, det engelske ord for mål eller skydeskive, kan henvise til:

 Target Corporation, amerikansk detailhandelsvirksomhed
 Target Center, sportsarena i Minneapolis
 Target Field, baseballstadion i Minneapolis
 Target Games, svensk forlag
 Target Records, dansk pladeselskab

Film 
 Target (film fra 1985), amerikansk film instrueret af Arthur Penn

Personer 
 Guy-Jean-Baptiste Target (1733–1806), fransk advokat og politiker